Tunilla es un género con doce especies de cactus nativos de Suramérica.

Descripción
Las especies de bajo crecimiento del género Tunilla están divididas y a menudo forman almohadas. Sus tallos verrugosos son esféricos, cilíndricos o deprimidos. Son de color blanco a marrón, con gloquidios y con areolas  de 1 a 2 centímetros. Las numerosas espinas son en forma de aguja. Las flores son de color amarillo, naranja o rojo a morado, rara vez de color rosa o blanco. Los frutos son carnosos y de paredes delgadas. Las semillas de forma de riñón de tamaño mediano, irregulares y comprimidos de 2,5 a 4,5 milímetros de longitud.

Taxonomía 
El género fue descrito por Nicholas Edward Brown y publicado en Cactaceae Systematics Initiatives: Bulletin of the International Cactaceae Systematics Group 9: 10. 2000.   
Etimología
Tunilla: nombre genérico que deriva del español tunilla refiriéndose a una "pequeña tuna".

 Especies 
 Tunilla albisetacens Tunilla chilensis Tunilla corrugata Tunilla erectoclada Tunilla ianthinantha Tunilla minuscula 
 Tunilla silvestris Tunilla soehrensii''

Referencias

Enlaces externos